Rodgers + Hammerstein's Cinderella es un musical de dos actos con música de Richard Rodgers, letra de Oscar Hammerstein II y un libro de Douglas Carter Beane basado en partes del libro de Hammerstein publicado en 1957. La historia está basada en el cuento de hadas Cenicienta, particularmente la versión francesa Cendrillon, ou la Petite Pantoufle de Verre de Charles Perrault. La historia trata de una mujer joven forzada a una vida de servidumbre por su madrastra cruel, que sueña con una vida mejor. Con la ayuda de su hada madrina, Cenicienta se transforma en una mujer joven y elegante, capaz de asistir al baile real para conocer a su Príncipe, pero, en esta versión, ella debe hacer que el Príncipe se de cuenta de la injusticia cometida en su reino.

La adaptación del 2013 es la primera producción de Broadway. El nuevo libro de Beane presenta varios personajes nuevos, y cuenta con varias canciones nuevas. Dentro del elenco de la producción están: Laura Osnes en el papel principal y Santino Fontana como El Príncipe. Rodgers y Hammerstein originalmente escribieron el musical para un programa de televisión de 1957 protagonizada por Julie Andrews, y el show posteriormente renovado en dos versiones para televisión. Fue adaptado para escenario en una serie de versiones anteriores a la producción de Broadway.

Historia 

La emisión original de 1957 fue protagonizada por Julie Andrews como Cenicienta y Jon Cypher como El Príncipe. Más de 107 millones de espectadores vieron la emisión. El musical se estrenó en el London Coliseum El musical en 1958 en una adaptación de pantomima de fiesta que también utilizó como de Me & Juliet. Rodgers y Hammerstein firmaron con CBS.  Las versiones para escenario empezaron a aparecer en los teatros de Estados Unidos en 1961.

Tras el éxito del musical como una producción de escena, el canal decidió que se necesitaba otra versión para televisión de Cinderella. CBS montó otra producción en 1965 con un nuevo guion corto y más cercano al cuento tradicional, aunque se mantuvieron casi todas las canciones originales. Lesley Ann Warren fue "incorporada" en el papel principal. El New York City Opera produjo el musical en 1993 y lo revivió en varias ocasiones. Un tour por Estados Unidos tuvo lugar desde el mes de noviembre de 2000 hasta el 2001 con parada en el Teatro del Madison Square Garden. Del re-make para televisión de 1997, la única de las tres versión en película, fue adaptada por Robert L. Freedman y dirigida por Robert Iscove, con coreografía de Rob Marshall. Esta versión contó con un elenco de diversas razas, con Brandy como Cenincienta, Whitney Houston como su Hada Madrina, Bernadette Peters como La Madrastra de Cenicienta, y Paolo Montalbán como El Príncipe. Varias canciones fueron incluidas.

Una gira asiática de 30 día de Cenicienta protagonizado por Lea Salonga, comenzó en 2008, y una producción del musical en versión femenina (en su totalidad) en Japón en 2008 contó con el grupo de J-Pop Morning Musume y miembros veteranos del Takarazuka Revue.

Producción de Broadway (2013) 
Douglas Carter Beane escribió un nuevo libro para la primera producción del musical en Broadway, que comenzó previas el 25 de enero de 2013 y abrió el 3 de marzo de 2013 en el Teatro Broadway. En la trama de Beane, Cenicienta le abre los ojos al Príncipe Topher hacia la injusticia en su reino. Los padres del Príncipe han muerto, dejando el reino en manos de un primer ministro malvado, quien ha sido el mentor del Príncipe y ha engañado a su joven pupilo para que apruebe una legislación opresiva. El rebelde Jean-Michel, un nuevo personaje, y la hermanastra Gabrielle están enamorados y tratan de derrocar el gobierno. La adaptación incluye las canciones más conocidas de la versión original y cuenta con cuatro canciones del catálogo de Rodgers and Hammerstein, incluyendo "«Now is the Time»", cortado de "«South Pacific»". El show fue ofreciendo talleres de producción en 2012.

Mark Brokaw dirigió la producción, con Josh Rhodes en coreografía, y el elenco original incluyó a Laura Osnes en el papel principal, Santino Fontana como El Príncipe, Victoria Clark como el Hada Madrina, Harriet Harris como la Madrastra de Cenicienta, Peter Bartlett como el Primer Ministro, Ann Harada y Marla Mindelle como las Hermanastras Charlotte y Gabrielle, y Greg Hildreth como el Rebelde Jean-Michel. Los diseñadores fueron: Anna Louizos (sets), William Ivey Long (vestuario) y Kenneth Posner (iluminación). Las previas iniciales del show fueron mezcladas. Rebecca Luker ha reemplazado temporalmente a Clark debido a un compromiso que durará desde septiembre de 2013 hasta enero de 2014. Fran Drescher está programada para realizar su debut en Broadway replazando a Harris como la madrastra de Cenicienta por un compromiso de 10 semanas que empezará desde febrero a abril de 2014. Carly Rae Jepsen reemplazará a Osnes como Ella por 12 semanas desde el 4 de febrero hasta abril de 2014.

La producción está programada para comenzar una gira nacional el 16 de diciembre de 2014 en Chicago.

Banda sonora 

Una grabación del elenco de la producción fue emitida por Ghostlight Records en 2013. El álbum cuenta con los arreglos en partitura de David Chase y fue conducido por Andy Einhorn. Las orquestaciones son de Danny Troob.

Trama 
Acto I
Una joven mujer llamada Ella vive con su madrastra y sus hermanastras, quienes la tratan como a una criada desde la muerte de su padre. Debido a que ella se sienta junto a la chimenea y está sucia de cenizas, ellas la llaman "Cenicienta". Ella sueña con una vida mejor ("Prólogo").

El príncipe del reino se llama Topher. Aunque es un experto en matar dragones, grifos, gárgolas y gigantes, no se siente seguro a cerca de como va a gobernar el reino cuando el tiempo llegue ("Me, Who Am I?"). El Príncipe Topher y Ella se conocen cuando él va de camino al Palacio. Ella le ofrece un trago de agua, y compartén un momento antes de que él continué hacia el palacio. Entonces, Ella habla con dos de sus amigos; Jean-Michel, un revolucionario antiguo y Marie, una mujer que vive en el borde del bosque y recoge lo que otros tiran. Pronto llegan la madrastra y hermanastras de Ella: la siempre exigente Charlotte y la siempre mansa Gabrielle. Después de entrar, Ella sueña una vez más con una vida mejor ("In My Own Little Corner").

En el palacio, Lord Canciller Sebastian y su hombre de confianza, Lord Pinkleton, persuaden al príncipe sobre el momento para una boda real; un gran baile se llevará a cabo para encontrar a la novia. Lord Pinkleton va a la plaza del pueblo para hacer el anuncio y se encuentra Jean-Michel congregando a la gente del pueblo para levantar sus voces en protesta con las políticas del gobierno ("The Prince is Giving a Ball" / "Now is the Time").

En la Casa de Madame, la madrastra y las hermanastras se alistan para el gran baile. Ellas dejan atrás a Ella, pero Jean-Michel llega para sostener que el Príncipe Topher tiene que saber más acerca de la gente del reino. Él se burla de Ella que debía ponerse un vestido bonito y decirle a Topher que los tiempos están a punto de cambiar. La loca Marie bromea con Ella acerca de como la vida podría ser mejor ("In My Own Little Corner" (reprise) / "Fol-De-Rol"). Marie revela se revela así misma ante Ella como la Hada Madrina y convierte una calabaza y animales en un carruaje con un lacayo y un conductor, y convierte los arapos de Cenicienta en un hermoso vestido ("Impossible"). Ella envía a Cenicienta al baile con una advertencia - la magia expirará al llegar la medianoche ("It's Impossible")

El baile cuenta con magníficos bailarines. ("Gavotte"). Ella entre con su vestido blanco, pero nadie la reconoce. Su amabilidad y sentido de la justicia fascinan al Príncipe Topher, y su canción se convierte en un gran vals ("Ten Minutes Ago" / "Waltz for a Ball"). Demasiado pronto, el reloj comienza a marcar la medianoche. Ella tenía el tiempo suficiente para decirle al Príncipe que no todo en su reino estaba bien. Ella compite con la prisa y la pérdida de su zapato, pero rápidamente sale corriendo.

Acto II
El Príncipe está decidido a encontrar a la misteriosa mujer quien le dijo la verdad. La mujer de la corte, dirigido por la hermanastra Charlotte, le pregunta al Príncipe porque no ha escogido a ninguna de ellas para ser su amor ("Stepsister's Lament"). Una persecución salvaje se produce, y el Príncipe y sus guardias buscan por cielo y tierra; sino que casi atrapan a Ella ("The Pursuit").

Una vez más, vestida con arapos, Ella regresa a la casa de campo y recuerda cuan maravillo el Príncipe era ("He Was Tall"). Madame, Charlotte y Gabrielle regresan pronto en estado de abatimiento. Ella les dice que ella "imagino" que la noche en el palacio debió haber sido como ("When You're Driving Through the Moonlight"), incluyendo el baile con el Príncipe ("A Lovely Night"). Madame y sus hijas y hermanastras tienen un momento de emociones compartidas, por una vez. Pronto, la tímida Gabrielle y Ella se quedan solas, y Gabrielle se da cuenta de que Ella era la mujer en el baile. Gabrielle se revela no solo como aliada, sino que también revela su amor por Jean-Michel. Ellos se comprometen a mantener sus secretos ("A Lovely Night" [Reprise]).

El Príncipe Topher continua su búsqueda ("Loneliness of Evening"), dándose cuenta poco a poco que Sebastian le había estado dirigiendo por mal camino. Topher decide celebrar un segundo evento para encontrar a la mujer de verdad. La noche del banquete llegó, y Gabrielle le da a Ella su vestido para que asista a la fiesta. Jean-Michel llega al casa y confiesa su amor a Gabrielle. Sin embargo, Madame los atrapa y también ve a Ella en el vestido de Gabrielle. Madame rompe el vestido a jirones y echa a Gabrielle y a Jean-Michel fuera de la casa, diciéndole que nunca regresen. Madame lleva a Charlotte al banquete. En el último momento, el Hada Madrina produce un atuendo perfecto y ayuda a Ella a retomar su confianza para una conversación franca con el Príncipe ("There is Music in You").

En el palacio, Ella le dice al príncipe como él puede ser un gran rey, y él inmediatamente anuncia una elección para Primer Ministro entre Jean-Michel y Sebastian. Topher está listo para ser un líder y sabe el socio que necesita en el amor y la vida ("Do I Love You Because You're Beautiful"). De repente, comienza a marcar la medianoche. Ella baja las escaleras y deliberadamente deja un zapato detrás de Topher.

El príncipe da a todas las mujeres del reino una oportunidad para probarse la zapatilla de cristal. Todos los intentos son fallidos hasta que Ella trata de probarsela y le queda perfectamente. Madame se disculpa con Ella por su crueldad, y Ella los perdona a ambas (a ella y a Charlotte). La relación entre Gabrielle y Jean-Michel es aprobada por Madame, y le da la bienvenida de regreso a su hija en su vida. Jean-Michel es escogido Primer Ministro, Topher y Ella se casán, y todos vivieron felices para siempre ("There is Music in You").

Números musicales 
A diferencia de la versión para televisión de tres actos, la producción de Broadway del 2013 es presentada en dos actos con canciones adicionales, incluyendo «"Me, Who Am I?"», «"Now Is the Time"», «"The Pursuit"», «"Loneliness of Evening"» y «"There's Music in You"».

Acto I
 "Overture" – Orquesta
 "Prologue" – Orquesta y Ella
 "Me, Who Am I?" – Topher, Sebastian, Lord Pinkleton, Caballeros y Pajes
 "In My Own Little Corner" – Ella
 "Now Is the Time" – Jean-Michel
 "The Prince Is Giving a Ball" – Lord Pinkleton, Ciudadanos, Madame, Charlotte, Gabrielle, Ella y Marie
 "Cinderella March" – Orquesta
 "In My Own Little Corner" (reprise) / "Fol-De-Rol" – Ella y Marie
 "Impossible/It's Possible" – Marie y Ella
 "Gavotte" – Sebastian, Topher, Lord Pinkleton, Madame, Charlotte, Gabrielle y Caballeros & Damas de la Corte
 "Ten Minutes Ago" – Topher y Ella
 "Waltz for a Ball" – Orquesta
 "Ten Minutes Ago" (reprise) – Topher, Ella y Caballeros & Damas de la Corte

 Acto II
 "Entr'acte" – Orquesta
 "Stepsister's Lament" – Charlotte y Damas de la Corte
 "The Pursuit" – Topher, Lord Pinkleton, Caballeros de la Corte, Pajes, Ella, El Lacayo y El Conductor
 "He Was Tall" – Ella
 "When You're Driving Through the Moonlight" – Ella, Madame, Charlotte y Gabrielle
 "A Lovely Night" – Ella, Madame, Charlotte y Gabrielle
 "A Lovely Night" (reprise) – Ella y Gabrielle
 "Loneliness of Evening" – Topher y Ella
 "Announcing the Banquet" – Sebastian, Lord Pinkleton, Heraldos and Madame
 "There's Music in You" – Marie
 "Now Is the Time" (reprise) – Jean-Michel y Gabrielle
 "Do I Love You Because You're Beautiful?" – Topher y Ella
 "The Shoe Fits" / "The Proposal" – Topher, Ella y Compañía
 "Finale" – Marie and Compañía

Recepción 
Ben Brantley de The New York Times calificó la producción un "mosaico brillante de un espectáculo" que "quiere ser tranquilizador, anticuado y refrescantemente irreverente, sarcástico y sentimental, sincero e irónico, todo al mismo tiempo". Brantley agregó que el show "no parece saber" que quiere ser. El Financial Times elogió el elenco, especialmente a Osnes, los vestuarios y las coreografías y opinó que "la producción es una auténtica gozada, empañado solo por la lentitud ocasional del ritmo". Richard Zoglin, escribiendo para la revista Time, señaló que la nueva producción es "brillantemente colorida, vivaz y bien cantado", pero comparándolo con la emisión "emocionalmente viva" de 1957, él encuentra a las originales hermanastras "más creíbles y menos caricaturesco que sus equivalentes actuales" y pensaron que el Príncipe y Cenicienta "hacen una pareja de ensueño - en realidad puedes ver que se están enamorando.. La nueva versión de Broadway, a pesar de su actualización, es un proyecto mucho menos aventurero". Un crítico del Chicago Tribune escribió: Desconcertante, en su totalidad poco romántico y sobre todo reír sin el libro de Beane... -Lo que convierte a la heroína en un reformador social... las hermanas... en simpáticas... criaturas heridas del deseo frustrado, y el Principe Azul... en un burro miope que necesita que sus ojos se abran a la pobreza de su pueblo - es que niega al público el placer de las reversiones instantáneas de la fortuna... Esta nueva versión termina colapsando la lógica básica de la historia familiar y pisotea el alma musical de una veintena de otra época.

Por otro lado, un crítico de Associated Press elogió el guion de Beane y escribió que "cruje con dulzura y frescura, que combina un poco de Spamalot con algo de Los miserables. También encontró el elenco de primera clase y la historia en general, peculiar, pero el corazón lleno." Un crítico de USA Today también gustó de la producción, comentando: Osnes y un equipo de apoyo dotado hacen de este cuento de hadas algo muy propio - una bagaleta para chuparse los dedos que, con todos sus momento hokey, es del encanto de todas las edades. La Cenicienta de Beane no es nada más que una especie de doncella en peligro, pero una joven curiosa al darse cuenta por sus propios méritos de la injusticia más allá de su propio arreglo... Si el giro suena como una invención post-feminista, Beane mantiene las cosas lo suficientemente ligeras y caprichosas, la sátira puede ser tilada como tonta en ocasiones, pero nunca es pretenciosa. Y Brokaw provoca ventoso, actuaciones ingeniosas de sus jugadores, que no podrían ser más adecuadas para sus funciones... Los efectos visuales son... más deslumbrantes que la partitura.

Premios y nominaciones 
El musical fue nominado a nueve Premios Tony, ganado uno para los vestuarios de William Ivey Long. Recibió 5 nominaciones en los Premios Drama Desk, ganando tres por Destaca Orquesta, Vestuario y, para Osnes, Mejor Actriz en un Musical. Fue nominado a dos Premios Drama League pero no ganaron tampoco, y 8 nominaciones a los Premios Outer Critics Circle, ganando uno a Mejor Vestuario.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Producción en Broadway
  en Internet Broadway Database
 Cinderella en Playbill Vault
 Cinderella en Broadwaymusicalhome.com
 Cinderella en Rodgers & Hammerstein Theatricals

Musicales de Broadway
Musicales ganadores de Premios Tony
Musicales de 2013